Otto Griepenkerl ist der Name folgender Personen:

* Otto Griepenkerl (Paläontologe) (1820–1888), deutscher Arzt und Paläontologe
 Otto Griepenkerl (General) (1851–1930), deutscher Generalleutnant und Autor